— литературная премия Японии. Учреждена в 1974 году Лигой освобождения бураку. Курируется штаб-квартирой Лиги и осакским «Институтом освобождения бураку и прав человека». Принимаются произведения буракуминов и других, выражающие протест против дискриминации. Список кандидатов публикуется в «Газете освобождения» (解放新聞). Церемония награждения проводится в марте на годичной сессии Лиги. Произведения, участвующие в конкурсе, публикуются в специальном выпуске журнала «Освобождение бураку» (部落解放). Учреждению премии предшествовал выпуск Лигой поэтической антологии и сборника работ просветительского характера по вопросам дискриминации буракуминов. В числе лауреатов буракумин Кадзуо Исикава (за поэзию танка), пострадавший от полицейского произвола и дискриминации в известном деле Саямы.

Номинации 
 образовательная литература
 репортаж
 проза
 поэзия
 детская литература
 драма
 критика

Жюри 
В разные годы в составе жюри премии активно участвовали:
 Мицухару Иноуэ (писатель)
 Ёситомо Имаэ (детский писатель)
 Сатоси Камата (публицист)
 Ититаро Кокубун (педагог и исследователь детской литературы)
 Румико Кора (поэтесса, феминист)
 Кадзуо Куроко (литературовед)
 Кэн Миямото (драматург)
 Суэо Муракоси (учёный, специалист по вопросу дискриминации буракуминов)
 Хироси Нома (писатель)
 Минпэй Сугиура (писатель)
 Вахэй Татэмацу (писатель)
 Тодзабуро Оно (поэт)
 Рё Уэно (детский писатель)
 Сиро Хасэгава (писатель)
 Тэцу Хидзиката (писатель)
 Харуо Ямасита (детский писатель)

Ссылки 
 Заметка в «Газете освобождения» о церемонии награждения премией в 2009 году

Освобождение
Награды по алфавиту